Die Bezeichnung Marienkirche steht für folgende Kirchen in Hannover:

 Gartenkirche St. Marien, denkmalgeschützter Kirchenbau an der Marienstraße, Stadtteil Hannover-Mitte
 St. Marien (Hannover-Nordstadt), Kirchengebäude insbesondere für katholische Gläubige in der Nordstadt von Hannover